Notre Dame (în traducere „Doamna Noastră”, cu trimitere la Fecioara Maria) se poate referi la:

Catedrale
 Notre-Dame d'Amiens
 Notre-Dame de Anvers
 Notre-Dame de Chartres
 Notre-Dame de Laon
 Notre-Dame de Paris
 Notre-Dame de Reims
 Notre-Dame de Strasbourg
 Notre-Dame de Tournai

Alte biserici
 Bazilica Notre-Dame de la Paix
 Capela Notre-Dame-du-Haut

Universități
Universitatea Notre Dame, South Bend, Indiana

Romane
Notre-Dame de Paris (roman)